Diego Alves Carreira – calciatore brasiliano
Joaquim Justino Carreira – vescovo cattolico portoghese naturalizzato brasiliano
Vanessa Carreira – modella sudafricana